Григо́рий Кириче́нко:
 Кириченко, Григорий Сергеевич (род. 1954) — Герой России.
 Кириченко, Григорий Фёдорович (1912—1995) — токарь, Герой Социалистического Труда.